Plaats in Indonesië
 Sumber Bening (Selupu Rejang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Sumber Bening (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumberbening, doorverwijspagina